Szewczenko steht für:

 Tanja Szewczenko (* 1977), deutsche Eiskunstläuferin
 früherer Name von Lutowiska, Dorf in der Woiwodschaft Karpatenvorland, Polen

Siehe auch:
 Schewtschenko